De Liga van de Verenigde Arabische Emiraten 1973/74 was het eerste seizoen van het nationaal voetbalkampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten. Al-Orouba Club werd de eerste kampioen van het land.

Eindronde

Externe link
 United Arab Emirates 1973/74

Competitievoetbal 1973/74
Voetbal in de Verenigde Arabische Emiraten